Кресты́:

 «Кресты» — тюрьма в Санкт-Петербурге.
 Кресты — почётные геральдические знаки.
 «Кресты» — разговорное название языка C++.
 «Кресты» — разговорное название крестообразных связок.

Топоним 
 Кресты — хутор в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Кресты — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Кресты — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Кресты — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Кресты — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Кресты — опустевшее село в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
 Кресты — село в Кикнурском районе Кировской области.
 Кресты — село в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.
 Кресты — бывшее село в Дудинском районе Таймырского округа Красноярского края.
 Кресты — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Кресты — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Кресты — посёлок в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Кресты — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Кресты — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Кресты — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Кресты — пригород в черте города Пскова Псковской области.
 Кресты — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Кресты — деревня в Куньинском районе Псковской области, Боталовская волость.
 Кресты — деревня в Куньинском районе Псковской области, Долговицкая волость.
 Кресты — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Кресты — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кресты — деревня в Захаровском районе Рязанской области.
 Кресты — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Кресты — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Кресты — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Кресты — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Кресты — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Кресты — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Кресты — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Кресты — село в Куркинском районе Тульской области.
 Кресты — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Кресты — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Кресты — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Кресты — жилой район в Ярославле.
 Кресты — до 1960 года название села Зелёная Роща в Славгородском районе Алтайского края.
 Кресты — до 1963 года название посёлка Сосновый в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Кресты — до 1939 года название деревни Марково в Оршанском районе Марий Эл.
 Кресты — до 1973 года название посёлка Львовка в Шигонском районе Самарской области.
 Кресты — до 1968 года название села Волошковое в Зеньковском районе Полтавской области, Украина.
 Рекино-Кресты — деревня в Солнечногорском районе Московской области.

Станции 
 Кресты — существовавшая с 1869 по 1886 годы железнодорожная полустанция в Санкт-Петербурге.
 Кресты — станция Большого кольца Московской железной дороги в Троицком округе Москвы.

См. также 
 Новые Кресты
 Крест (значения)